

Geografia 
 Ventana – census-designated place dell'Arizona, USA
 Ventana Cave – grotta dell'Arizona, USA
 Ventana Double Cone – montagna della California, USA
 Ventana Wilderness – area naturale della California, USA
 Punta Ventana – penisola dell'Antartide

Cinema 
 Ventana – film del 2014 diretto da Rodrigo Susarte

Pagine correlate 
 La ventana
 Ventanas